Комо́ры () — село, входит в Неньковичский сельский совет Заречненского района Ровненской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 131 человек. Почтовый индекс — 34021. Телефонный код — 3632. Код КОАТУУ — 5622283602.

Местный совет 
34020, Ровненская обл., Заречненский р-н, с. Неньковичи, ул. Центральная, 48.

Ссылки 
 Коморы на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Заречненского района